Batalha de Uji pode referir-se aos seguintes conflitos históricos no Japão:

Batalha de Uji (1221) — primeiro conflito da Guerra Jōkyū, travado entre as forças do Imperador Go-Toba e as do clã Hōjō
Batalha de Uji (1184) — conflito bélico travado em Uji, pelo controlo do clã Minamoto durante as Guerras Genpei
Batalha de Uji (1180) — primeiro conflito das Guerras Genpei, travado entre o clã Taira e o clã Minamoto

Desambiguações de guerras e batalhas